El Partido Democrático Progresista puede referirse a:

 Partido Democrático Progresista (Argentina)
 Partido Democrático Progresista (Austria)
 Partido Democrático Progresista (España)
 Partido Democrático Progresista (Malaui)
 Partido Democrático Progresista (Paraguay)
 Partido Democrático Progresista (Singapur)
 Partido Democrático Progresista (República de China)
 Partido Democrático Progresista (Transkei), Sudáfrica
 Partido Democrático Progresista (Túnez)